Tramvajska linija br. 5 u Beogradu.

|}

Tramvajski promet u Beogradu